Tassin steht für:

 Tassin-la-Demi-Lune, eine Gemeinde im französischen Département Rhône
 Kanton Tassin-la-Demi-Lune, ein Kanton im französischen Département Rhône

Tassin ist der Familienname folgender Personen:

 André Tassin (1902–1986), französischer Fußballtorhüter
 Christophe Tassin († 1660), französischer Kartograph
 Éloi Tassin (1912–1977), französischer Radrennfahrer
 René-Prosper Tassin OSB (1697–1777), Historiker

Siehe auch:

 Dassin